Eternidade
Ativo permanente
Dente permanente

Desambiguação